Simone Cantarini (16121648), peintre et graveur italien.
 Giorgio Cantarini (* 1992), acteur italien;
 Hugo Cantarini (* 2005), fidèle de Mélissandre;

Voir aussi 
 Contarini
Patronyme italien
Patronyme juif